

Letteratura
Time of Your Life – romanzo del 1995 di Steve Lyons basato sulla serie di Doctor Who

Televisione
Time of Your Life (Time of Your Life) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1988 al 1989
Cenerentola a New York (Time of Your Life) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1999 al 2000
Time of Your Life – episodio della terza stagione della serie televisiva antologica statunitense Armchair Theatre trasmesso il 19 ottobre 1958

Pagine correlate
The Time of Your Life